Куи — язык кхондов, относящийся к дравидийской семье языков

 Ку́и () — фамилия:
 Куи, Джейми (род. 1977) — канадский кёрлингист.
 Куи, Кевин (род. 1975) — канадский кёрлингист.
 Куи, Кэрри (в замужестве Кэрри Галуша) (род. 1977) — канадская кёрлингистка.